Por Buffy pode estar à procura de:
Filme de 1992, Buffy the Vampire Slayer, com Kristy Swanson e Donald Sutherland.
Série de televisão, transmitida entre 1997 e 2003, Buffy the Vampire Slayer.
Se procura a protagonista dessa série, veja Buffy Summers. 

Desambiguação